Cave Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cave Township (Arkansas)
 Cave Township (Illinois)